Proagra är ett släkte av fjärilar. Proagra ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mätare
Proagra